Льво́вская желе́зная доро́га () — региональный филиал АО «Украинская железная дорога». Обслуживает линии в западной части Украины. Управление в городе Львов.

Описание 
Территория обслуживания Львовской железной дороги — западная часть Украины: Львовская, Волынская, Ровненская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области. В районе обслуживания Львовской железной дороги проживает 8,5 млн человек.

В состав дороги входят отделения: Львовское, Ровенское, Тернопольское, Ивано-Франковское, Ужгородское.

Граничит с Юго-Западной железной дорогой УЗ, Белорусской железной дорогой, железными дорогами Молдовы, Румынии, Венгрии, Словакии, Польши.

Основные узловые станции: Львов, Клепаров, Стрый, Дрогобыч, Самбор, Тернополь, Ровно, Ковель, Здолбунов, Сарны, Ивано-Франковск, Черновцы, Ужгород, Чоп, Батьёво.

Линии 
Эксплуатационная длина дороги составляет 4521 км (на 1991 год). На дороге электрифицировано 3207 км путей (71 % от всего пути).

Линии на переменном токе 25 кВ:

Львов — Красне — Здолбунов — Ровно (2-путная);
 Красне — Тернополь — Подволочиск (2-путная);
 Здолбунов — Киверцы (2-путная);
 Киверцы — Луцк (1-путная);
 Киверцы — Ковель (1-путная).

Линии на постоянном токе 3 кВ:

 Львов — Мостиска — Госграница (2-путная);
 Львов — Стрый — Бескид — Мукачево — Батьёво (ранее: Батево) — Чоп (2-путная);
 Львов — Самбор — Ужгород (1-путная);
 Стрый — Дрогобыч — Самбор (1-путная);
 Дрогобыч — Трускавец (1-путная);
 Стрый — Моршин (1-путная);
 Стрый — Ходоров (1-путная).

На трассе Львов — Стрый — Бескид — Мукачево — Чоп находится важный перевальный участок через Карпаты: Лавочное — Бескид — Бескидский тоннель — Скотарское — Воловец. Двухпутный тоннель введён в эксплуатацию 24 мая 2018 года, старый однопутный тоннель австро-венгерской постройки законсервирован. Уклоны на этом участке достигают 29 тысячных (в СССР это был самый крутой участок на магистральной трассе). Поэтому для проводки товарных поездов между станциями Лавочное и Воловец для обеспечения усиленной тяги в голове состава цепляют 2-3 локомотива ВЛ11М, используется кратная тяга. Кроме того на этих станциях в хвост поезда, идущего на подъём, дополнительно прицепляют локомотив-толкач, помогающий перетащить поезд через перевал.

История 
Строительство железнодорожных путей на территории современной Львовской железной дороги началось в период нахождения Львова в составе Австро-Венгрии. Первый участок — от Перемышля до Львова, длиной почти 100-километров и с колеёй 1435 мм, завершён в 1861 году. Первый поезд прибыл во Львов 4 ноября 1861 из Вены, столицы Австро-Венгрии. К 1866 была проложена ветка от Львова в Черновцы, а к 1869 — от Львова до Бродов, пограничного города с Российской империей. В начале XX века возникла необходимость строительства нового вокзала во Львове. Новое сооружение было сдано 26 марта 1904. Вокзал считался одним из лучших в Европе, как по архитектурным так и по техническим достоинствам.

Состоявшаяся 1 и 2 ноября 1939 года внеочередная сессия Верховного Совета Союза ССР приняла закон о включении в состав СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Железные дороги колеи 1435 мм, находившиеся на этой территории, стали частью железных дорог Советского Союза. В конце 1939 года были образованы четыре новых железных дороги: Белостокская, Брест-Литовская, Ковельская и Львовская. И первой работой на путях стала перешивка колеи на стандарт 1524 мм. В 1940 году началось издание своей газеты.

В марте 1941 года на Львовскую железную дорогу была передислоцирована 5-я железнодорожная бригада, которой была поставлена задача проложить вторые пути на участке Лановцы — Тернополь — Березовица — Остров — Потуторы — Ходоров общей протяженностью около 200 км. Строительство обхода вокруг Тернопольского железнодорожного узла длиной 5 км пришлось отложить на две недели в связи с необходимостью выкупа земельных участков, находившихся в собственности частных лиц.

В годы Великой Отечественной войны Львовская железная дорога одной из первых подверглась нападению немецких войск и разрушению. За годы войны на дороге было разрушено до 25 % главных путей и 30 % станционных, 57 % вокзалов, 90 % пунктов водоснабжения, 6 электростанций, 30 паровозных депо, взорвано 75 % мостов и все тоннели. Восстановление разрушенного хозяйства дороги было начато сразу после освобождения территории УССР в 1944 году.

6 декабря 1973 года Львовская железная дорога была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

После получения независимости Белоруссией и Украиной были изменены границы железной дороги: от Белорусской железной дороги перешел участок украинско-белорусская граница — Заболотье — (Вербка), от Львовской — участок (Лунинец) — Горынь — украинско-белорусская граница.

В августе 1997 года Львовская железная дорога (с основными структурными подразделениями) была включена в перечень предприятий и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

В 1991 году Львовская железная дорога входит в сферу управления Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. В 2015 году становится региональным подразделением АО «Укрзалізниця».

Руководители 

 Головченко, Григорий Иванович (1949—1959)
 Богданович, Григорий Иосифович (1959—1975)
 Порох, Григорий Акимович (1975—1984)
 Кирпа, Георгий Николаевич (1993—2000)
 Федак, Ярослав Андреевич (2001—2006)
 Мостовой, Михаил Васильевич (2007—2010)
 Пих, Богдан Петрович (2010 — по настоящее время)

См. также 
Локомотивное депо Ковель

Примечания

Ссылки 
 Львовская железная дорога сегодня
 Львівська державна залізниця
 База данных подвижного состава и фотографии на Трейнпиксе

Львовская железная дорога